Грецька війна за незалежність 1821—1829 років
 Греко-турецька війна 1897
 Грецький фронт під час Першої Балканської війни
 Греко-турецька війна 1919—1922

Дивись також 
 Турецьке вторгнення на Кіпр